Roos House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Roos House (Kalifornien), ID-Nr. 09000805
 Roos House (Mississippi), ID-Nr. 79001300